Bien-aimé ou bienaimé se dit de quelqu'un qui jouit de l'affection d'autrui.

 Gaëlle Bien-Aimé (1987-), une humoriste, comédienne, actrice et professeure corps et voix à l'école ACTE.

Bien-Aimé ou bien-aimé se trouve aussi dans les expressions suivantes :
 Le Bien-Aimé, un surnom désignant le Roi de France Louis XV ;
 Célimare le bien-aimé, une comédie-vaudeville en 3 actes d'Eugène Labiche, représentée pour la  à Paris sur le Théâtre du Palais-Royal le  ;
 Le Brigand bien-aimé (Jesse James), un film américain de Henry King sorti en 1939 ;
 Fils bien-aimé du Père, un titre christologique de Jésus de Nazareth.

Référence